

Toponyme 

 Tono, une ville fantôme située dans le comté de Thurston, dans l’État de Washington, aux États-Unis ;
 Tōno, une ville située dans la préfecture d'Iwate, au Japon.

Patronyme 

 Eijirō Tōno (1907-1994), un acteur japonais ;
 Haruka Tono, un romancier japonais ;
 Mamare Tōno, un écrivain japonais ;
 Saho Tōno (1970-), une auteure de bande dessinée japonaise.

Prénom

Œuvre 
 Tono-Bungay, un roman semi-autobiographique de H. G. Wells publié en 1909